Valle Verde kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Valle Verde, Michoacán de Ocampo, ort, Zitácuaro, 
 Valle Verde, San Bartolo Tutotepec, ort, 
 Valle Verde, Querétaro Arteaga, ort, Jalpan de Serra, 
 Valle Verde, San Felipe Orizatlán, ort,